Име Велика народна скупштина може се односити на:

 Велика народна скупштина у Крагујевцу (1827)
 Велика народна скупштина у Крагујевцу (1830)
 Велика народна скупштина у Београду (1830)
 Велика народна скупштина у Крагујевцу (1834)
 Сретењска велика народна скупштина
 Велика народна скупштина у Топчидеру
 Велика уставотворна народна скупштина у Крагујевцу
 Велика народна скупштина у Београду (1877)
 Велика уставотворна народна скупштина у Београду
 Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи
 Велика народна скупштина Српског Народа у Црној Гори
 Велика антифашистичка народноослободилачка скупштина Србије
 Велика народна скупштина Славоније, Барање и Западног Срема

Види још 
 Народна скупштина (вишезначна одредница)